H1 puede referirse a:

Ciencia 
 Receptores H1 de la Histamina.
 Antagonista H1, sustancia que funciona como antagonista del receptor de la histamina tipo H1.
 Histona H1, una proteína dentro del núcleo celular, en contacto directo con el ADN. 
 Protio o Hidrógeno-1.
 Región H I, una nube formada por hidrógeno atómico frío.

Transporte 

 H-I, un cohete japonés de 1970.
 Lámpara H1, una lámpara halógena desarrollada en 1962.
 Hummer H1, un automóvil todoterreno de 1992.
 Línea H1 de la empresa municipal de autobuses de Madrid.

Wikipedia:Desambiguación